De familie (Rutgers) van der Loeff
 Abraham Rutgers van der Loeff
 An Rutgers van der Loeff
 Frieda Rutgers van der Loeff
 Theodoor Rutgers van der Loeff

Zie ook 
 Rutgers (doorverwijspagina)